Rakowez (ukrainisch ), (bulgarisch ) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine und Bulgarien:

 Dorf in der Gemeinde Radomir, Bulgarien, siehe Dolni Rakowez

 Dorf in der Oblast Iwano-Frankiwsk, Rajon Iwano-Frankiwsk, siehe Rakowez (Iwano-Frankiwsk)
 Dorf in der Oblast Iwano-Frankiwsk, Rajon Horodenka, siehe Rakowez (Horodenka)
 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Lwiw, siehe Rakowez (Lwiw)
 Dorf in der Oblast Ternopil, Rajon Sbarasch, siehe Rakowez (Sbarasch)
 Dorf in der Oblast Ternopil, Rajon Terebowlja, siehe Rakowez (Terebowlja)

Siehe auch:
 Rakovec